Viadana kan syfta på:

Biologi 
 Viadana (insekter) – ett släkte inom familjen vårtbitare

Geografi

Italien 

 Viadana, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Mantova, 
 Viadana, Brescia, ort, Lombardiet, Provincia di Brescia,

Personer 
 Lodovico Grossi da Viadana (omkring 1560–1627), italiensk tonsättare och franciskan
 Gilberto Viadana (född 1973), italiensk skridskoåkare

Robotskapade Italienförgreningar